60-ият северен паралел или 60° северна ширина e паралел, който се намира на 60° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Европа, Азия, Тихия океан, Северна Америка и Атлантическия океан.

с060-и северен паралел